

Belgio 
 Abbazia di San Michele – abbazia dell'ordine dei Canonici regolari premostratensi fondata nel 1124 e demolita nel 1831

Francia
 Abbazia di San Michele di Cuxa – abbazia a Codalet (Pirenei Orientali)
 Abbazia di San Michele in Thiérache – abbazia a Saint-Michel nell'Aisne
 Abbazia di Saint-Michel de Frigolet – abbazia a Tarascona
 Abbazia reale di Saint-Michel de Bois-Aubry – abbazia a Luzé (Indre e Loira)
 Abbazia di Mont-Saint-Michel – abbazia di Le Mont-Saint-Michel, sulla Manica
 Abbazia di Saint-Mihiel – abbazia a Saint-Mihiel (dipartimento della Mosa)
 Abbazia di San Michele di Kergonan – abbazia a Plouharnel (Morbihan)
 Abbazia di San Michele di Gaillac – abbazia a Gaillac (Tarn)
 Abbazia di San Michele di Tonnerre – abbazia a Tonnerre (Yonne)

Gran Bretagna
 Abbazia di San Michele – abbazia a Farnborough (Hampshire)

Italia
 Chiesa e monastero di San Michele alla Verruca – abbazia a Vicopisano, in provincia di Pisa
 Sacra di San Michele – abbazia a Sant'Ambrogio di Torino

Pagine correlate 
 Abbazia di San Michele Arcangelo
 Chiesa di San Michele
 Pieve di San Michele